Kink eller Kinky kan syfta på:

 Kink (hinder, rep) –  en tågända, genom väta eller genom felaktig uppskjutning, på något ställe drar ihop sig och bildar en halvknut
 Kink (sexualitet) – ett stort antal olika sätt att ha sexuellt umgänge
 Kink.com – ett amerikanskt företag som producerar pornografi 
 The Kinks – en engelsk pop/rockgrupp bildad 1963
 Kinky Boots – en verklighetsbaserad amerikansk-brittisk film från 2005
 Kinky Boots (musikal) – en musikal med musik och text av Cyndi Lauper och manus av Harvey Fierstein
 Kinky Friedman (1944–), en amerikansk deckarförfattare, countrysångare och -musiker och politiker
 Kinky Friedman (musikalbum) – ett musikalbum av Kinky Friedman utgivet 1974